Le tournoi de tennis de Moselle 2003 s'est déroulé du 29 septembre au 3 octobre.

Faits marquants 
 Arnaud Clément remporte le tournoi en simple en battant Fernando González en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Julien Benneteau et Nicolas Mahut s'imposent face à Michaël Llodra et Fabrice Santoro.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Article connexe 
 Saison 2003 de l'ATP

Références

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

ATP 2003
Moselle
Tennis en France en 2003
Tennis en septembre 2003
Tennis en octobre 2003